Rustico steht für:
 ein Ort auf der kanadischen Prince Edward Island, siehe North Rustico
 eine rustikale Bauform italienischer und Tessiner Häuser, siehe Rustico (Gebäude)
 eine süditalienische Brotspeise, siehe Rustico Leccese

Rustico ist der Name folgender Personen:
 Rustico Filippi (13. Jahrhundert), italienischer Lyriker
 Il Rustico (1521–1572), Künstlername des italienischen Malers Lorenzo Rustici
 Rustico da Pisa (13. Jahrhundert), italienischer Literat und Koautor der Reiseberichte des Marco Polo, siehe Rustichello da Pisa
 San Rustico di Verona, der Hl. Rustico aus Verona
 Rustico (Decameron), eine Person aus dem Decamerone des Giovanni Boccaccio

Siehe auch:
 Rustika